ulica Browarna w Poznaniu
 ulica Browarna w Warszawie
 ulica Browarna w Żywcu

Browarna